Genesis Plus é um emulador de Sega Mega Drive/Genesis escrito por Charles MacDonald. Ele emula todos os canais de sons e tem suporte para controle de seis botões, além de suporte para os formatos BIN e SMD.

Genesis Plus oferece um grande nível de precisão, além de outras coisas. Como resultado, ele é um dos mais precisos emuladores de Mega disponível, e mantem uma exatidão tal que os problemas originais de imagem mostrados pelo hardware padrão serão exibidos como seria no computador. O único outro emulador que tem um igual nível de precisão é o Kega Fusion.

A conversão para Sega Dreamcast foi o primeiro emulador de Mega Drive a rodar com a velocidade máxima nesse sistema (outro emulador de consoles da Sega ´o "Sega Smash Pack Volume 1"), e na presente data é ainda o melhor avaliado para o Dreamcast.

Ligações externas 
 Página official do Genesis Plus
 Conversão Mac OS X por Richard Bannister
 Conversão Dreamcast por BlackAura
 Conversão Gamecube por Sappharad
 Conversão Dreamcast (versão experimental PVR)

Emuladores livres
Emuladores de Mega Drive
Programas para macOS